Sprachniveau steht für:

 Niveau des Sprachstils, siehe Sprachebene
 Grad der Beherrschung einer Fremdsprache, siehe Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen #Kompetenzniveaus

Siehe auch: